La saison 2014 du Championnat du Kenya de football est la cinquante-et-unième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, le dernier du classement doit théoriquement être relégué et remplacé par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division kényane, afin de permettre le passage du championnat à 18 clubs. À la suite d'un conflit entre la fédération kényane et la Kenyan Premier League, le système de promotion-relégation est gelé pour cette saison.

C'est le club de Gor Mahia, tenant du titre, qui remporte à nouveau le titre cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Sofapaka FC et sept sur Tusker FC. C'est le quatorzième titre de champion du Kenya de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Trois places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2015 et la Coupe Kagame inter-club 2015 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2015.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat du Kenya de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kenya de football
Kenya
2014 au Kenya